

Patronyme 

 Joseph Staline (1878-1953) est un révolutionnaire communiste et un dirigeant soviétique (1924-1953).
 Nadejda Allilouïeva-Staline (1901-1932) est la seconde épouse de Joseph Staline.

Politique 

 La constitution soviétique de 1936, dite « Constitution Staline », redéfinit le gouvernement de l'Union soviétique.
 Le Prix Staline a été instauré par Staline en 1939 pour récompenser les opposants aux dictatures.
 Le Monument à Staline était un monument massif de pierre construit en l’honneur de Joseph Staline à Prague en Tchécoslovaquie.
 Le Monument à Staline était une statue de bronze en l'honneur de Joseph Staline à Berlin-Est en RDA.

Arts 

 Staline, film documentaire français de Jean Aurel, sorti en 1985.

Divers 

 Le char Staline a son origine dans le développement du prototype KV-13.
 Le crabe  de Staline est un crabe de la famille des Lithodidae.
 Les orgues de Staline sont le nom donné à un lance-roquette multiple encore appelé Katioucha.
 La classe Joseph Staline est une classe de bateaux de transport de passagers soviétiques construits en 1939